ВИП — трёхбуквенная аббревиатура, имеющая несколько значений:
 ВИП — военно-инженерная подготовка — предмет военной науки в военном деле
 ВИП — вторичный источник питания (электротехника)
 ВИП — транслитерация от VIP или Very Important Person () — человек, имеющий персональные привилегии, льготы из-за своего высокого положения, известности или богатства
 ВИП — вменённые издержки производства (экономика)
 Выпрямительно-инверторный преобразователь — часть электровоза
 ВИП — Вазоактивный интестинальный пептид
 ВИП — Внутритрубный инспекционный прибор

См. также 
 VIP (значения)